Старшинов Николай:
 Старшинов, Николай Васильевич (1915—1972) — Герой Советского Союза.
 Старшинов, Николай Константинович (1924—1998) — русский советский поэт, переводчик и редактор.